Kubang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kubang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kubang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 108,49), 
 Desa Kubang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,69, long 107,11), 
 Kecamatan Kubang, distrikt, Sumatera Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar